Oostoever (Amsterdam), een straat in Amsterdam
 Oostoever (Den Helder), industrieterrein in Den Helder
 Oostoeverweg, een weg op dit industrieterrein
 Oostoever (Roelofarendsveen), een straat in Roelofarendsveen
 Oostoever Sloterplas, een buurt in Amsterdam